Timálie je český rodový název pro několik druhů ptáků z čeledi Leiothrichidae:
 Acanthoptila Blyth, 1855
 Actinodura Gould, 1836
 Actinodura cyanouroptera – timálie modroperá
 Actinodura egertoni – timálie rezavošedá
 Actinodura morrisoniana – timálie tchajwanská
 Actinodura nipalensis – timálie ojíněná
 Actinodura ramsayi – timálie brýlatá
 Actinodura sodangorum – timálie vysočinná
 Actinodura souliei – timálie tonkinská
 Actinodura waldeni – timálie drozdí
 Argya Lesson, 1831
 Crocias Temminck, 1836
 Crocias albonotatus – timálie běloskvrnná
 Crocias langbianis – timálie vietnamská
 Cutia Hodgson, 1837
 Cutia nipalensis – timálie proužkoboká
 Heterophasia Blyth, 1842
 Heterophasia auricularis – timálie ušatá
 Heterophasia capistrata – timálie šedokřídlá
 Heterophasia desgodinsi – timálie černokřídlá
 Heterophasia gracilis – timálie světleprsá
 Heterophasia melanoleuca – timálie černobílá
 Heterophasia picaoides – timálie ocasatá
 Heterophasia pulchella – timálie modrošedá
 Kupeornis Serle, 1949
 Kupeornis chapini – timálie zairská
 Kupeornis gilberti – timálie kamerunská
 Kupeornis rufocinctus – timálie rwandská
 Leiothrix Swainson, 1832
 Leiothrix argentauris – timálie stříbrouchá
 Leiothrix lutea – timálie čínská
 Minla Hodgson, 1838
 Minla cyanouroptera – timálie modroperá
 Minla ignotincta – timálie rudoocasá
 Minla strigula – timálie žlutoocasá
 Phyllanthus Lesson, 1844
 Phyllanthus atripennis – timálie kapucínská
 Sibia Hodgson, 1836
 Sibia morrisoniana – timálie tchajwanská
 Sibia nipalensis – timálie ojíněná
 Sibia souliei – timálie tonkinská
 Sibia waldeni – timálie drozdí
 Turdoides Cretzschmar, 1827
 Turdoides affinis – timálie žlutozobá
 Turdoides altirostris – timálie irácká
 Turdoides atripennis – timálie kapucínská
 Turdoides aylmeri – timálie modrobrýlatá
 Turdoides bicolor – timálie stračí
 Turdoides caudata – timálie pospolitá
 Turdoides chapini – timálie zairská
 Turdoides earlei – timálie proužkovaná
 Turdoides fulva – timálie akáciová
 Turdoides gilberti – timálie kamerunská
 Turdoides gularis – timálie suchomilná
 Turdoides gymnogenys – timálie naholící
 Turdoides hartlaubii – timálie skvrnitoboká
 Turdoides hindei – timálie rudooká
 Turdoides hypoleuca – timálie dvoubarvá
 Turdoides jardineii – timálie africká
 Turdoides leucocephala – timálie bělohlavá
 Turdoides leucopygia – timálie bělokostřecová
 Turdoides longirostris – timálie šídlozobá
 Turdoides malcolmi – timálie šedočelá
 Turdoides melanops – timálie botswanská
 Turdoides nipalensis – timálie nepálská
 Turdoides plebejus – timálie šedohnědá
 Turdoides reinwardtii – timálie bělooká
 Turdoides rubiginosa – timálie pustinná
 Turdoides rufescens – timálie srílanská
 Turdoides sharpei – timálie uzdičková
 Turdoides squamiceps – timálie šedá
 Turdoides squamulata – timálie somálská
 Turdoides striata – timálie pralesní
 Turdoides subrufa – timálie rezavobřichá
 Turdoides tenebrosa – timálie tmavá

český rodový název pro několik druhů ptáků z čeledi Bernieridae:
 Crossleyia Hartlaub, 1877
 Crossleyia xanthophrys – timálie žlutobrvá
 Hartertula Stresemann, 1925
 Hartertula flavoviridis – timálie klínoocasá
 Oxylabes Sharpe, 1870
 Oxylabes madagascariensis – timálie madagaskarská
český rodový název pro několik druhů ptáků z čeledi Pellorneidae:
 Alcippe Blyth, 1844
 Alcippe brunneicauda – timálie šedobřichá
 Alcippe morrisonia – timálie yunanská
 Alcippe nipalensis – timálie vysokohorská
 Alcippe peracensis – timálie malajská
 Alcippe poioicephala – timálie šedotemenná
 Alcippe pyrrhoptera – timálie hnědočervená
 Alcippe variegaticeps – timálie pestrohlavá
 Gampsorhynchus Blyth, 1844
 Gampsorhynchus rufulus – timálie bělokápá
 Illadopsis Heine, 1860
 Illadopsis albipectus – timálie šupinkoprsá
 Illadopsis cleaveri – timálie hnědoboká
 Illadopsis fulvescens – timálie hnědá
 Illadopsis puveli – timálie krémovobřichá
 Illadopsis pyrrhoptera – timálie horská
 Illadopsis rufescens – timálie hnědoprsá
 Illadopsis rufipennis – timálie světlehrdlá
 Malacocincla Blyth, 1845
 Malacocincla abbotti – timálie rezavoboká
 Malacocincla cinereiceps – timálie šedohlavá
 Malacocincla malaccensis – timálie krátkoocasá
 Malacocincla perspicillata – timálie černobrvá
 Malacocincla sepiaria – timálie podrostní
 Malacopteron Eyton, 1839
 Malacopteron affine – timálie tmavotemenná
 Malacopteron albogulare – timálie šedopruhá
 Malacopteron cinereum – timálie rezavotemenná
 Malacopteron magnirostre – timálie vousatá
 Malacopteron magnum – timálie rezavokorunkatá
 Malacopteron palawanense – timálie palawanská
 Pellorneum Swainson, 1832
 Pellorneum albiventre – timálie tečkohrdlá
 Pellorneum capistratum – timálie černotemenná
 Pellorneum fuscocapillus – timálie hnědohlavá
 Pellorneum palustre – timálie bažinná
 Pellorneum pyrrogenys – timálie proužkohřbetá
 Pellorneum ruficeps – timálie pruhovaná
 Pellorneum tickelli – timálie indomalajská
 Ptyrticus Hartlaub, 1883
 Schoeniparus A. O. Hume, 1874
 Trichastoma Blyth, 1842
 Trichastoma rostratum – timálie běloprsá

český rodový název pro několik druhů ptáků z čeledi timáliovití (Timaliidae):
 Cyanoderma Salvadori, 1874
 Dumetia Blyth, 1852
 Dumetia hyperythra – timálie indická
 Kakamega Mann, Burton & Lennerstedt, 1978
 Kakamega poliothorax – timálie šedoprsá
 Macronus Jardine & Selby, 1835
 Rhopocichla Oates, 1889
 Rhopocichla atriceps – timálie černohlavá
 Sphenocichla Godwin-Austen & Walden, 1875
 Stachyris Hodgson, 1844
 Stachyris grammiceps – timálie jávská
 Stachyris herberti – timálie laoská
 Stachyris leucotis – timálie hvízdavá
 Stachyris maculata – timálie rezavokostřecová
 Stachyris nigriceps – timálie šedohrdlá
 Stachyris nigricollis – timálie černohrdlá
 Stachyris oglei – timálie bělohrdlá
 Stachyris poliocephala – timálie šedolící
 Stachyris strialata – timálie skvrnitokrká
 Stachyris thoracica – timálie džunglová
 Timalia Horsfield, 1821
 Timalia pileata – timálie kaštanovohlavá
 Zosterornis Ogilvie-Grant, 1894
 Zosterornis hypogrammicus – timálie alpínská
 Zosterornis latistriatus – timálie bělolící
 Zosterornis nigrorum – timálie ostrovní
 Zosterornis striatus – timálie čárkovaná
 Zosterornis whiteheadi – timálie kaštanovolící

český rodový název pro několik druhů ptáků z čeledi pěnicovití (Sylviidae):
 Chrysomma Blyth, 1843
 Chrysomma altirostre – timálie sýkořicovitá
 Chrysomma sinense – timálie žlutooká
 Fulvetta David & Oustalet, 1877
 Fulvetta cinereiceps – timálie čárkohrdlá
 Fulvetta ruficapilla – timálie vlasatá
 Fulvetta striaticollis – timálie velehorská
 Fulvetta vinipectus – timálie bělobrvá
 Lioparus Oates, 1889
 Lioparus chrysotis – timálie nádherná
 Myzornis Blyth, 1843
 Myzornis pyrrhoura – timálie ohnivoocasá
 Parophasma Reichenow, 1905
 Parophasma galinieri – timálie jalovcová

český rodový název pro několik druhů ptáků z čeledi kosovcovití (Psophodidae):
 Pteruthius Swainson, 1832
 Pteruthius aenobarbus – timálie králíčkovitá
 Pteruthius flaviscapis – timálie šedohřbetá
 Pteruthius melanotis – timálie šedobrvá
 Pteruthius rufiventer – timálie černokaštanová
 Pteruthius xanthochlorus'' – timálie olivová